Maxine steht für:

 Maxine (Sängerin) (* 1970), niederländische Popsängerin
 Maxine (VM), eine virtuelle Maschine

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Maxine (Alabama), im Jefferson County
 Maxine (Kentucky), im LaRue County
 Maxine (West Virginia), im Boone County

Siehe auch:
 Maxin